Фейяртс () — французская фамилия. Известные носители:

 Фейяртс, Фернан (1880 — 1927) — бельгийский ватерполист, Олимпийский чемпион.
 Фейяртс, Вим — бельгийский телережиссёр.